Umschlagshäufigkeit steht für:
 Lagerumschlagshäufigkeit, eine Kennzahl der Materialwirtschaft
 Kapitalumschlagshäufigkeit, eine finanzwirtschaftliche Kennzahl
 Umlaufgeschwindigkeit (Geld), die Geschwindigkeit, mit der Geld den Besitzer wechselt

Siehe auch:
 Umschlagskennzahl
 Umlaufgeschwindigkeit